Marjamajn – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Marjamajn – miejscowość w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Marjamajn – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hims
 Marjamajn – miejscowość w Syrii, w muhafazie Idlib